Marcus Iunius Pennus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Iunius Pennus (Prätor), römischer Politiker, plebejischer Ädil 205 v. Chr., Stadtprätor Roms 201 v. Chr. 
 Marcus Iunius Pennus (Konsul 167 v. Chr.), römischer Politiker, Prätor 172 v. Chr., Konsul 167 v. Chr. 
 Marcus Iunius Pennus (Volkstribun), römischer Politiker, Volkstribun 126 v. Chr.